

Cinema 
 Nightwatch - Il guardiano di notte (Nightwatch) – film del 1997 diretto da Ole Bornedal

Fumetto 
 Nightwatch – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 L'ultimo presidente degli Stati Uniti (Nightwatch) – romanzo di Richard P. Henrick, Segretissimo n. 1421

Musica 
 Nightwatch – album di Kenny Loggins del 1978
 Nightwatch – album di Silje Nergaard del 2003

Pagine correlate 
 Night Watch